Программирование — процесс создания компьютерных программ.
 Программирование сетевых задач
 Программирование игр
 Программирование — область математики, разрабатывающая теорию, численные методы решения многомерных задач с ограничениями.
 Нейролингвистическое программирование — одно из непризнанных академическим сообществом направлений психологии.
 «Программирование» — советский и российский рецензируемый научно-технический журнал.
 Музыкальное программирование — создание звуков.

Примечания